48-ото състезание за Голямата награда на Великобритания е девети кръг от сезон 1997 във Формула 1 и се провежда на 13 юли 1997 година на пистата Силвърстоун, Великобритания.

Репортаж 
Двама бивши лидери на състезанието отпаднаха поради проблеми. Първо Михаел Шумахер поведе, но получи проблем с гумата на 38 обиколка. След това Мика Хакинен поведе в серия от обиколки, но и той трябваше да прекрати участието си, след като двигателят му се запали и това даде шанс на Жак Вилньов да поведе за трети път.

Жан Алези финишира втори за Бенетон, а съотборникът му Александер Вурц – на трета позиция, което за него е първи подиум за отбора. Дейвид Култард също е напът да се качи на подиума, докато не са появиха проблеми неговия Макларън поради спирачни проблеми. Съотборникът на Шумахер Еди Ървайн е в битка с Вилньов по време на пит-стоповете, но не успя да напредне и отпадна. Състезанието е катастрофа за Хайнц-Харалд Френтцен. Той не успя да стартира двигателя при започването на състезанието. След това Френтцен стартира от последна позиция, но катастрофира още в началото на първата обиколка.

Деймън Хил окончателно взе 6-а позиция и спечели точка, след като Шинджи Накано отпадна (като британецът зае неговата позиция) поради проблем с двигателя на Муген-Хонда.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класирането след състезанието 

 Класирането при пилотите

 Класиране при конструкторите

Бележки 
 Лидери: Жак Вилньов 36 (1 – 22, 38 – 44, 53 – 59), Михаел Шумахер 15 (23 – 37), Мика Хакинен 8 (45 – 52)

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания